Dworiki () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Dworiki – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Dworiki – wieś w rejonie dmitrijewskim obwodu kurskiego
 Dworiki – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Dworiki – wieś w rejonie krasnińskim obwodu lipieckiego
 Dworiki – wieś w obwodzie orenburskim
 Dworiki – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz także 
 Dworki – miejscowości w Polsce

Strony ujednoznaczniające